

Toponymes 

 Ayrshire est une localité américaine situé dans l'Iowa ;
 l'Ayrshire, un comté écossais ;
 l’Ayrshire, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 le North Ayrshire est une division administrative de l'Écosse ;
 le South Ayrshire est une division administrative de l'Écosse ;
 le East Ayrshire est une division administrative de l'Écosse ;
 l'Ayrshire and Arran est une région de lieutenance d'Écosse.

Autres 
 L'Ayrshire est une race bovine britannique.